

Борути — село в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Борути — село в гміні Сипнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Борути — село в гміні Жевне Маковського повіту Мазовецького воєводства